Лара Арруабаррена і Ксенія Нолл були чинними чемпіонками, але Арруабаррена вирішила того року не брати участі. Нолл грала в парі з Анастасією Комардіною, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анна Калинська і Євгенія Родіна.

Кікі Бертенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши пару Вікторія Голубич і Ніна Стоянович з рахунком 7–6(7–4), 4–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Ladies Championship Gstaad, парний розряд
2017